Steve Diamond peut désigner :
 , joueur gallois de rugby à XIII ;
 Steve Diamond, joueur et entraîneur anglais de rugby à XV.